Briffa est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Emmanuel Briffa (1875–1955), décorateur de théâtre canadien ; 
  (né en 1948), joueur puis entraîneur de football maltais ; 
  (né en 1952), climatologue britannique ; 
  (né en 1971), poète maltais ; 
 Roderick Briffa (né en 1981 ), joueur de football maltais ; 
  (1906–1963), poète maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais